Basin Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Basin Island (Florida)
 Basin Island (Maine)